Joshua, Jeshua, Yehoshua ou Yehoshoua (diminutif Josh ou Jesh) est un prénom d'origine hébraïque, qui signifie « Sauveur » ou « il sauve ».

Au , les Anglais protestants étaient appelés Joshua.

Prénom 

Joshua Logan ( - ) est un scénariste et un metteur en scène de théâtre et de cinéma à Broadway et à Hollywood. Citons parmi ses succès Mister Roberts, Picnic, et South Pacific.
Joshua Reynolds ( – ) est un peintre britannique spécialiste du portrait. Il fut le premier président de l'Académie Royale (Royal Academy).
Joshua Redman, est un saxophoniste américain né le  à Berkeley, Californie. 
Joshua Radin, est un chanteur et guitariste américain.
Joshua Kimmich, (né le ) est un footballeur allemand.

Patronyme 
 Anthony Joshua (né en 1989), boxeur britannique
 Hirondina Joshua (née en 1987), poétesse mozambicaine
 T. B. Joshua (1963-2021),  Nigérian pasteur charismatique, télévangéliste et philanthrope

Toponyme 
 Joshua, une ville du comté de Johnson, au Texas, aux États-Unis.

Cinéma & télévision 

 Joshua est un film de 2002.
 Joshua est un film de 2007.
 Joshua est un personnage de la série télévisée Dark Angel.
 Joshua est un personnage du film Dark Shadows.
 Joshua est le nom donné à l'ordinateur WOPR par le professeur Falken dans le film Wargames que l'on retrouve également dans le deuxième volet Wargames: The Dead Code
 Joshua est un personnage de la série Being Human

Musique
 Joshua est un oratorio de Georg Friedrich Haendel
 Joshua est un groupe belge de street pop
 Joshua est un DJ et compositeur de techno hardcore évoluant entre les scènes darkcore et hardcore industriel

Autres 
 Joshua est le ketch en acier de Bernard Moitessier construit au chantier Meta de Tarare en 1961, dont il fut tiré plusieurs exemplaires.
 Le Parc national de Joshua Tree (Joshua Tree National Park) est situé dans le sud-est de la Californie.
 Joshua and the Battle of Jericho est un jeu vidéo chrétien développé par la société Wisdom Tree.
Joshua Graham est un personnage principal dans l'univers de Fallout New Vegas. Il apparaît uniquement dans le DLC Honest Heart.

Voir aussi
 Josh,

 

Prénom masculin
Prénom hébraïque
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre